Nedenstående liste viser danske, tyske og nordfrisiske stednavne i både Syd- og Nordslesvig (altså i hele Sønderjylland). 

Hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland var indtil 1864 et dansk len inden for det danske monarki (Helstaten). Efter den 2. Slesvigske Krig blev Slesvig sammen med Holsten indlemmet i Preussen. Efter afstemningen i 1920 blev den nordlige del (Nordslesvig) genforenet med Danmark (Genforeningen), mens den sydlige del (Sydslesvig) forblev ved Tyskland. Den nye grænse skabte nationale mindretal på begge sider af grænsen. 

Historisk blev der talt dansk nord for Egernførde-Trene-Husum-linjen, hvilket også er sydgrænsen for danske stednavne. Ved vestkysten mellem Ejderen og Vidåen findes derudover en frisisk befolkning med tilsvarende frisiske stednavne. Stednavnene i Slesvig findes derfor både i danske, tyske og nordfrisiske varianter. 

Stednavnelisten er opdelt i en liste over sydslesvigske og en liste over  nordslesvigske stednavne. 

 

Sydslesvig

Nordslesvig

Ekstern henvisning 
 Slesvignavne

Slesvig-Holsten
Sprog og dialekter i Sønderjylland